Guarizama kan syfta på:

Honduras 

 Guarizama (kommun), Departamento de Olancho, 
 Guarizama (ort), Departamento de Olancho,